Das Alwatan & Asnan International Tournament 2013 fand vom 17. bis 22. Dezember 2013 in Kuwait, Emirat Kuwait statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie International 50. Es war die erste Auflage des Turniers.

Im Endspiel standen sich der topgesetzte Spanier Borja Golán und der an Position vier gesetzte Simon Rösner aus Deutschland gegenüber. Rösner entschied die Partie ohne Satzverlust mit 11:4, 11:5 und 12:10 für sich, womit er den siebten Titel seiner Karriere gewann. Es war Rösners erster Sieg bei einem Turnier dieser Kategorie.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Abdullah Al Muzayen einen Startplatz im Hauptfeld. Dieser bezwang in der ersten Runde den an Position zwei gesetzten Top-Ten-Spieler Daryl Selby in fünf Sätzen und blieb auch im Viertelfinale siegreich, ehe er sich im Halbfinale Simon Rösner geschlagen geben musste.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2013/14
Squashturnier in Kuwait (Stadt)